Гадад — в Библии:

 Гадад (Рамман; Бир; Дадда) — в Библии ханаанейский и арамейский бог бури.
  — библейский персонаж, эдомитянин царского рода, бежавший в Египет ().
  — 4-й эдомский царь; сын Бедада ( и сл.; ); воцарился после ; его столицей был .
 Гадад (царь эдомский) (Гадар, сын Варадов) — 8-й царь эдомский, столицей его царства был ().

Примечания 

Библейские имена